Палау — многозначный термин.

Фамилия 
 Палау, Лайя (род. 1979) — испанская баскетболистка.
 Палау, Луис (1896—1971) — аргентинский шахматист.
 Палау, Марсело (род. 1985) — уругвайский футболист.

Топоним 
 Палау — островное государство в Филиппинском море Тихого океана.
 Палау — город и муниципалитет в Мексике в штате Коауила.
 Палау — коммуна в Италии в провинции Ольбия-Темпио.
 Палау () — община в уезде Чамтау, провинция Йенбай, Вьетнам.

Другое 
 Палауский язык — официальный язык (наряду с английским) в республике Палау.
 Палау (народ) — микронезийский народ, жители республики Палау.